Rômulo Souza Orestes Caldeira, futbolista brasileño.
 Rômulo Borges Monteiro, futbolista brasileño.
 Miguel Rômulo, actor brasileño.
 Rômulo Marques Antoneli, futbolista brasileño.